10446 Siegbahn – asteroide della fascia principale
 Kai Siegbahn – fisico svedese, vincitore del premio Nobel per la fisica nel 1981
 Manne Siegbahn – fisico svedese